Constantin Daicoviciu, storico e archeologo romeno (1898-1973)
Constantin Daicoviciu, comune della Romania nel distretto di Caraș-Severin